Анато́лий Молотко́в:
 Молотков, Анатолий Александрович (1927—2008) — советский хоккеист.
 Молотков, Анатолий Павлович (род. 1921) — генерал-лейтенант авиации.